Александр Сайду Алью Яллов (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Гётеборг».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Авеста». В его составе в 15-летнем возрасте дебютировал в третьем шведском дивизионе. За два сезона, проведенных в команде принял участие в 32 играх, в которых отличился дважды. В 2015 году подписал контракт с «Браге», но ближайшие полгода провёл на правах аренды в «Авесте». В середине 2015 года дебютировал за новый клуб в первом дивизионе.

В 2017 году стал игроком «Йёнчёпингс Сёдра».

В январе 2020 года подписал четырёхлетний контракт с «Гётеборгом».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжную сборную Швеции.

Личная жизнь 
Мать Александра — шведка, отец — гамбиец. С 8 лет был разлучен с матерью и жил в приёмной семье в Авесте.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Гётеборга»  

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Авеста»
Игроки ФК «Браге»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Гётеборг»